Васи́лий Гага́рин:
 Гагарин, Василий Андреевич (? — 1791) — князь, флота капитан 1 ранга, участник Чесменского боя.
 Гагарин, Василий Иванович — новгородский губернатор при Петре I.
 Гагарин, Василий Фёдорович (1787—1829) — князь, сотрудник журнала «Mercure du XIX-e Siècle».